McCandless ist der Familienname folgender Personen:

 Al McCandless (1927–2017), US-amerikanischer Politiker
 Bruce McCandless I (1911–1968), US-amerikanischer Navy-Offizier
 Bruce McCandless (1937–2017), US-amerikanischer Astronaut
 Christopher McCandless (1968–1992), US-amerikanischer Abenteurer
 Jim McCandless († 2013), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Lincoln Loy McCandless (1859–1940), US-amerikanischer Politiker
 Paul McCandless (* 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker

McCandless bezeichnet als Ortsname:

 McCandless (Pennsylvania), Vereinigte Staaten